Scott Morrison (1958) – giornalista sportivo canadese
Scott Morrison (1968) – politico australiano, primo ministro
Scott Morrison (1983) – allenatore di pallacanestro canadese
Scott Morrison (1984) – calciatore scozzese
Scott Morrison (1986) – cestista canadese

Pagine correlate
Morrison